Goursaud est le patronyme de :

 Albert Goursaud, contre-amiral et ethnologue français ;
 Anne Goursaud, monteuse et réalisatrice franco-américaine ;
 Jeanne Goursaud, actrice franco-allemande.